Jméno a příjmení Vlasta Hrůzová má více nositelů:

 Vlasta Hrůzová (politička KSČ) (1917–???) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně NS za KSČ
 Vlasta Hrůzová (politička SPR-RSČ) (* 1944) – česká politička, poslankyně PSP za SPR-RSČ